

Peinture 
Nuit étoilée ou La Nuit étoilée est le titre de plusieurs tableaux :
 La Nuit étoilée, peint par Vincent van Gogh à Arles en 1888, aujourd'hui au Musée d'Orsay à Paris ;
 La Nuit étoilée, peint par Vincent van Gogh à Saint-Rémy-de-Provence en 1889, aujourd'hui au Museum of Modern Art à New York ;
 Nuit étoilée, peint par Edvard Munch en 1893, aujourd'hui au Getty Center à Los Angeles ;
 , peint par Jean-François Millet en 1850, aujourd'hui à la Yale University Art Gallery à New Haven.

Littérature 
 Nuit étoilée est le quatrième tome du deuxième cycle de La Guerre des Clans, écrit par Erin Hunter et paru en 2003 au Royaume-Uni.

Astronomie 
  (titre néerlandais du tableau de Van Gogh de 1889) est le nom donné en 2019 par l'Union astronomique internationale (UAI) sur proposition des Pays-Bas à l'exoplanète .